Dit is een lijst van planetoïden 48101-48200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (48101) - || 2001 FB61|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48102) - || 2001 FH64|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48103) - || 2001 FP66|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48104) - || 2001 FN68|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48105) - || 2001 FR70|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48106) - || 2001 FV70|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48107) - || 2001 FZ70|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48108) - || 2001 FG71|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48109) - || 2001 FV72|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48110) - || 2001 FX72|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48111) - || 2001 FT74|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48112) - || 2001 FV74|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48113) - || 2001 FJ77|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48114) - || 2001 FW77|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48115) - || 2001 FF83|| 24 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48116) - || 2001 FK90|| 24 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48117) - || 2001 FL90|| 24 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48118) - || 2001 FX95|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48119) - || 2001 FK97|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48120) - || 2001 FT97|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48121) - || 2001 FE99|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48122) - || 2001 FQ100|| 28 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48123) - || 2001 FP101|| 17 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48124) - || 2001 FZ101|| 17 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48125) - || 2001 FK105|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48126) - || 2001 FS105|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48127) - || 2001 FX105|| 18 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48128) - || 2001 FU107|| 18 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48129) - || 2001 FF112|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48130) - || 2001 FF119|| 20 maart 2001 || NEAT
|-
| (48131) - || 2001 FK119|| 20 maart 2001 || NEAT
|-
| (48132) - || 2001 FA122|| 29 maart 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (48133) - || 2001 FV126|| 26 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48134) - || 2001 FD127|| 29 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48135) - || 2001 FC128|| 31 maart 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (48136) - || 2001 FO141|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48137) - || 2001 FS143|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48138) - || 2001 FF144|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48139) - || 2001 FY144|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48140) - || 2001 FT148|| 24 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48141) - || 2001 FE150|| 24 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48142) - || 2001 FG151|| 24 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48143) - || 2001 FY155|| 26 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48144) - || 2001 FQ156|| 26 maart 2001 || NEAT
|-
| (48145) - || 2001 FJ157|| 27 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48146) - || 2001 FR159|| 29 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48147) - || 2001 FO160|| 29 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48148) - || 2001 FF161|| 29 maart 2001 || NEAT
|-
| (48149) - || 2001 FX162|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (48150) - || 2001 FA165|| 18 maart 2001 || NEAT
|-
| (48151) - || 2001 FJ169|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48152) - || 2001 FS172|| 25 maart 2001 || LONEOS
|-
| (48153) - || 2001 FW172|| 31 maart 2001 || Spacewatch
|-
| (48154) - || 2001 GT3 || 15 april 2001 || LINEAR
|-
| (48155) - || 2001 GU4 || 15 april 2001 || LINEAR
|-
| (48156) - || 2001 GT5 || 13 april 2001 || Spacewatch
|-
| (48157) - || 2001 GB7 || 15 april 2001 || LINEAR
|-
| (48158) - || 2001 GM9 || 15 april 2001 || LINEAR
|-
| (48159) Saint-Véran || 2001 HY || 16 april 2001 || Saint-Véran
|-
| (48160) - || 2001 HC3 || 17 april 2001 || LINEAR
|-
| (48161) - || 2001 HM3 || 17 april 2001 || LINEAR
|-
| (48162) - || 2001 HX3 || 17 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (48163) - || 2001 HD5 || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (48164) - || 2001 HJ9 || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (48165) - || 2001 HH10|| 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (48166) - || 2001 HT10|| 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (48167) - || 2001 HS11|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (48168) - || 2001 HC12|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (48169) - || 2001 HV12|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (48170) - || 2001 HP15|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (48171) Juza || 2001 HZ5|| 23 april 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (48172) - || 2001 HY18|| 24 april 2001 || Spacewatch
|-
| (48173) - || 2001 HM19|| 24 april 2001 || Spacewatch
|-
| (48174) - || 2001 HF21|| 23 april 2001 || LINEAR
|-
| (48175) - || 2001 HB23|| 26 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (48176) - || 2001 HF26|| 27 april 2001 || Spacewatch
|-
| (48177) - || 2001 HF27|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (48178) - || 2001 HU31|| 28 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (48179) - || 2001 HY31|| 28 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (48180) - || 2001 HN32|| 23 april 2001 || LINEAR
|-
| (48181) - || 2001 HW32|| 24 april 2001 || LINEAR
|-
| (48182) - || 2001 HH40|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (48183) - || 2001 HD41|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (48184) - || 2001 HA44|| 16 april 2001 || LONEOS
|-
| (48185) - || 2001 HK44|| 16 april 2001 || LONEOS
|-
| (48186) - || 2001 HL45|| 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (48187) - || 2001 HU46|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (48188) - || 2001 HX48|| 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (48189) - || 2001 HR49|| 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (48190) - || 2001 HA53|| 23 april 2001 || LINEAR
|-
| (48191) - || 2001 HX54|| 24 april 2001 || LINEAR
|-
| (48192) - || 2001 HL57|| 25 april 2001 || LONEOS
|-
| (48193) - || 2001 HO58|| 25 april 2001 || LONEOS
|-
| (48194) - || 2001 HX63|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (48195) - || 2001 HJ65|| 30 april 2001 || LINEAR
|-
| (48196) - || 2001 JU1 || 11 mei 2001 || NEAT
|-
| (48197) - || 2001 JO2 || 15 mei 2001 || Spacewatch
|-
| (48198) - || 2001 JA6 || 11 mei 2001 || NEAT
|-
| (48199) - || 2001 JU6 || 14 mei 2001 || NEAT
|-
| (48200) Nishiokatakashi || 2001 KU1 || 19 mei 2001 || BATTeRS|}

Planetoïdenlijsten